Dynamic-link library
 Динамічна бібліотека (хімія)